Trzebiatów ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Trzebiatów (Treptow an der Rega)
 Trzebiatów (Stargard) (Treptow bei Stargard)